Новак Джокович защитава титлата си, но е победен на финала от Анди Мъри с 6 – 7(10 – 12), 5 – 7, 6 – 2, 6 – 3, 2 – 6. Това е първа титла от Големия шлем за шотландеца.

Анди Родик, шампионът през 2003 г., изиграва последния си професионален мач, губейки от Хуан Мартин дел Потро в четвърти кръг. Това е и първият турнир от Шлема от Ролан Гарос 2004 насам, за чиито полуфинали не се класират нито Роджър Федерер, нито Рафаел Надал.

Поставени тенисисти

Основна схема

Финална фаза

Горна половина

Първа част

Втора част

Трета част

Четвърта част

Долна половина

Пета част

Шеста част

Седма част

Осма част

Външни препратки 
 Основна схема
 Квалификации

Открито първенство на САЩ